Rampart (jogo eletrônico)
Rampart (filme)

Localidades 

Rampart (Alasca)

Desambiguação